Pukapuka puede referirse a:

 Puka Puka (atolón), atolón del departamento de ultramar de Polinesia Francesa.
 Pukapuka (islas Cook), atolón de las Islas Cook de Nueva Zelanda.
 Pukapuka (Polinesia Francesa), comuna del departamento de ultramar de Polinesia Francesa.